Pacal ou Pakal est le nom de deux personnages de la civilisation maya et de Palenque : Janaab' Pakal et le roi K'inich Janaab' Pakal I, le plus célèbre des deux.

Pakal est également le nom d'une série de livres québécois.

Pacal est aussi un mot hongrois pour tripes et est souvent associé à une forme de cuisine hongroise à base de tripes.

Voir aussi